Ligacupen i innebandy 2007/2008 var den första upplagan av Ligacupen i innebandy. I cupen deltog 16 lag (samtliga elitserielag samt fyra division 1-lag) som inför den första omgången delades upp i fyra grupper om fyra lag. De två vinnarna gick vidare till kvartsfinalerna.

Gruppspel
De 16 lagen delades upp i fyra grupper om fyra lag vardera som fått namn från bokstäverna A till D. Alla lagen spelade en match mot varje lag vilket ger tre matcher. De två bästa i varje grupp gick vidare till slutspelet, medan de två sämsta slogs ut ur turneringen. Det gavs tre poäng för vinst, en poäng för oavgjort och noll poäng för förlust. Matcherna slutade oavgjort och gick ej till sudden death. Gruppspelet spelades under helgen mellan den 14 och 16 september på en för gruppen vald spelort. Spelorterna var Västerås (Grupp A), Göteborg (Grupp B), Finspång (Grupp C) och Färjestaden (Grupp D).

Grupp A
Grupp A spelades i Västerås, varav två av matcherna i Västeråshallen och fyra av matcherna i Kristiansborgshallen. IBK Dalen och Västerås IBF gick vidare till slutspelet medan IBF Falun och Storvreta IBK slogs ut. Publiksnittet per match för gruppen blev 356 personer.

Grupp B
Grupp B spelades i Wallenstamhallen i Göteborg, även om en match spelades i Jönköpings idrottshus i Jönköping. Pixbo Wallenstam IBK och Balrog B/S IK gick vidare till slutspelet medan Jönköpings IK och IBF Älvstranden slogs ut. Publiksnittet per match för gruppen blev 241 personer.

Grupp C
Grupp C spelades i Aluceum i Finspång. AIK och Järfälla IBK gick vidare till slutspelet medan Caperio/Täby FC och Finspång Vallonbygden IBK slogs ut. Publiksnittet per match för gruppen blev 154 personer.

Grupp D
Grupp D spelades i Färjehallen i Färjestaden. En match spelades dock i Landskrona Idrottshall i Landskrona. Warbergs IC 85 och Färjestadens IBK gick vidare till slutspelet medan IBK Landskrona och FC Helsingborg slogs ut. Publiksnittet per match för gruppen blev 403 personer.

Slutspel

Kvartsfinaler

Järfälla - Dalen

Balrog - AIK

Västerås - Warberg

Färjestaden - Pixbo

Semifinaler

Pixbo - Warberg

Balrog - Dalen

Ligacupfinal

Dalen - Pixbo

Källor

Se även
Svenska Superligan 2007/2008

Sport i Sverige 2007
Sport i Sverige 2008
Innebandysäsongen 2007/2008
2007/2008